Den Namen HMS Engadine trugen zwei Kriegsschiffe und ein Hilfsschiff der Royal Navy:
 HMS Engadine (1911) war ein Flugzeugmutterschiff, welches im Ersten Weltkrieg, unter anderem bei der Skagerrakschlacht, zum Einsatz kam.
 HMS Engadine (1941) war ein 1941 vom Stapel gelassener Flugzeugtransporter.
 RFA Engadine (K08), ein Schiff der Royal Fleet Auxiliary, diente der flottenseitigen Unterstützung von Helikoptereinsätzen, unter anderem im Falklandkrieg.

Engadine